Jäger steht für:
 Jäger, einen Beruf
 Jäger (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Jäger (Zeitschrift)
 Jäger – Tödliche Gier, schwedische Fernsehserie (2018)
 Jäger (Bayrischzell), historischer Ortsteil von Bayrischzell, Landkreis Miesbach, Oberbayern

Militär:
 Jäger (Militär), eine Truppengattung
 den niedrigsten Dienstgrad in den Jägertruppen der Bundeswehr, siehe Soldat (Sammelbezeichnung für Dienstgrade der Bundeswehr)
 Jagdflugzeug (kurz Jäger)
 SMS Jäger (Schiff, 1860), ein Kanonenboot der Preußischen und der Kaiserlichen Marine
 SMS Jäger (Schiff, 1883), ein Torpedoboot der Kaiserlichen Marine

Siehe auch:

 Der Jäger, Die Jäger
 Jager, Jagger
 Jaeger, Jeger
 Abbruchjäger (Teilnehmer an Onlineauktionen)
 Grüner Jäger (Begriffsklärung)
 Jäger und Sammler
 Jagarane (norwegisch für Jäger), Inselgruppe vor der Küste des Kemplands, Antarktika
 Niedersächsischer Jäger
 Jäger bei „Gefragt – Gejagt“